Unterseeboot 65 ou U-65 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et Seconde Guerre mondiale :
L'Unterseeboot 65, de type U 63 a été construit en 1916 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale avant d'être sabordé en octobre 1918. 
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
UB-65, un sous-marin de Type UB III lancé en 1917 et qui a coulé en 
UC-65, un sous-marin de Type UC II lancé en 1916 et qui a coulé en 
L'Unterseeboot 65, un sous-marin de Type IX.B construit en 1940 et qui a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale avant d'être coulé en avril 1941.

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1940